Алексей Владимирович Некрасов (родился 27 сентября 1987) — российский гребец.

Биография 
Мастер спорта с 2005 года. Занимается в Астрахани.

Участник двух чемпионатов Европы. На чемпионатах 2011 и 2012 года показывал 11-й результат.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) России